Zygaenobia är ett släkte av svampar. Zygaenobia ingår i ordningen Entomophthorales, divisionen oksvampar och riket svampar.

Källor

Oksvampar
Zygaenobia